Plantes: Aquestes espècies són conegudes amb el nom comú de jonça
 Cyperus difformis
 Cyperus rotundus
 Cyperus longus
 Andryala ragusina
 Cyperus esculentus
 Aphyllanthes monspeliensis
 Scirpus maritimus
 Schoenus nigricans
 Scirpus litoralis
 Plantes: Aquestes espècies contenen el mot jonça al seu nom comú
 Scirpus cernuus
 Carex halleriana
 Carex humilis
 Carex pendula
 Cyperus capitatus
 Cyperus flavescens
 Cyperus fuscus 
 Scirpus lacustris
 Scirpus cespitosus
 Eleocharis palustris

Referències